Slowaaks handbalteam (mannen)
 Slowaaks handbalteam (vrouwen)